Медаль Альберта () — британская награда, вручавшаяся за спасение жизни. Упразднена, с 1971 года вместо неё вручается Георгиевский крест. Названа в честь Принца Альберта. Изначально вручалась за спасение жизни в море. Указом от 1867 года введено две степени медали: золотая и бронзовая 1 степени и бронзовая 2 степени. С 1877 года медаль также вручается за спасение на земле. Золотая медаль Альберта была заменена Георгиевским крестом, а бронзовая медаль Альберта вручалась исключительно посмертно. В 1971 году была окончательно упразднена, оставшиеся в живых награждённые были приглашены для обмена медали на Георгиевский крест и почти все воспользовались приглашением.

Врученные медали 
 Золотая медаль (море) — 25
 Бронзовая медаль (море) — 216
 Золотая медаль (земля) — 45
 Бронзовая медаль (земля) — 282

Ссылки 
 Albert Medal 
 The George Cross, Albert Medal, Empire Gallantry Medal 

Альберт